Башиловский сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Башиловка.

История 
 1919 — дата образования.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный сельский совет, как и весь Близнюковский район Харьковской области, был упразднён; входящие в совет населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Лозовского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 101 год.

Населённые пункты совета 

 село Башиловка 
 село Луговое 
 село Новоивановка 
 село Новопокровка 
 село Рясное 
 село Софиевка 
 село Червоное

Примечания